York County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 York County (county i Kanada), New Brunswick,

USA 

 York County, South Carolina, county, 
 York County, Virginia, 
 York County, Maine, county, 
 York County, Nebraska, county, 
 York County, Pennsylvania, county,

Andra 
 Yorkshire - ett grevskap i England